Charadros (griechisch , lateinisch Charadrus) steht für:

Flüsse in der antiken Geographie:
 Charadros (Attika), Fluss in Attika, fließt in den Marathon-See und mündet bei Marathon ins Meer
 Charadros (Achaia), Küstenfluss in Achaia nördlich von Patrai, mündet heute bei Patras in den Golf von Korinth
 Trockenbach in der Ebene von Argos, der Argos im Norden umfließt, heute der Xerias
 Charadros (Kynouria), Trockenbach in der argolischen Kynouria
 Charadros (Messenien), Bach in Nordmessenien, Nebenfluss des Amphitos bei Andania
 Charadros (Phokis), Fluss unterhalb von Charadra in der Phokis
 bei der Stadt Charadra in Epirus, heute der Louros, der in den Ambrakischen Golf mündet

Orte in der antiken Geographie:
 Charadros (Kilikien), Hafenplatz und Fluss in Kilikien, heute bei Yakacık im Kreis Gazipaşa in der Provinz Antalya in der Türkei
 Stadt in Epirus, siehe Charadra (Epirus)

Siehe auch:
 Charadra